

Месники 

 Огляд 
 Месники 

 Члени-засновники 
 Капітан Америка 
 Генрі Пім 
 Галк 
 Залізна людина 
 Тор 
 Оса 

 Друге покоління 
 Чорний лицар 
 Чорна пантера 
 Соколине око 
 Геркулес 
 Ртуть 
 Червона відьма 
 Віжн 

 Третє покоління 
 Звір 
 Чорна вдова 
 Сокіл 
 Геллкет 
 Богомолиця 
 Мундреґон 
 Пані Марвел 
 Мечник 
 Дитина з двома гарматами 
 Диво-людина 

 Нові Месники 
 Люк Кейдж 
 Людина-павук 
 Жінка-павук 
 Росомаха 

 Поточне покоління 
 Капітан Велика Британія 
 Захисник 
 Червоний Галк 

 Різні команди 
 Нові Месники 
 Молоді месники 
 Таємні месники 
 Темні Месники 

 Сюжети 
 Дії помсти 
 Месники розбираються 
 Кровні зв'язки 
 Герої відроджуються 
 Династія Кан 
 Війна кріі та скруллів 
 Корвак 
 Операція: Галактична буря 

 Творці 
 Джек Кірбі 
 Стен Лі 

 Фільми 
 Месники (фільм 2012) 
 Месники: Ера Альтрона

Книги